Байрачные леса в Ростовской области — расположенные по балкам, в северной и северо-западной части области. Байрачные леса казаки называют «буераками», а украинцы — «байраками» (отсюда и название — байрачный лес).

Описание 
Байрачные леса преимущественно состоят из дуба, липы, клёна, ясеня, вяза, кустарников бересклета, бузины, крушины, бирючины, боярышника, тёрна, шиповника.

Благоприятные условия для произрастания леса в балках объясняются особенностями микроклимата балок и их водным балансом. Микроклимат балки отличается пониженным температурным режимом. Осенние заморозки в балках начинаются раньше, а весенние — заканчиваются позже. Температура воздуха летом ниже, чем на открытых пространствах.
За счёт большого накопления снега и его медленного таяния улучшается водный баланс.

В состав флоры байрачных лесов входят 592 вида, из них лесных — 292, собственно лесных — 149 видов.

Основная лесообразующая порода — дуб. Более 90 % площади байрачных лесов принадлежит дубравам, а 10 % приходится на формации осинников и берестняков.

В байрачные лесах встречаются редкие лесные виды. Это деревья и кустарники: ильм горный (вяз шершавый), клён платановидный, ива козья, барбарис обыкновенный. Из трав — папоротник пузырник ломкий, хвощ лесной и хвощ зимующий, вербейник мутовчатый, копытень европейский.

В донских байрачных лесах наблюдаются производные варианты леса, в травянистом ярусе которых лесные виды замещены сорно-лесными. Это гравилат городской, чистотел большой, крапива двудомная, чесночница черешковая, подмаренник цепкий, белокудренник чёрный и другие.

По территории Ростовской области овражно-балочная сеть размещена неравномерно. На севере и северо-западе области — более густая и с большими глубинами балок. В южном и юго-восточном направлении густота сети и глубина балок падает.

На юге и юго-востоке Ростовской области байрачные леса отсутствуют. Здесь размещаются только заросли кустарников, с большей частью терновники по неглубоким и пологим балкам. Встречается чаще слива волосистая, или тёрн степной, реже — слива колючая или тёрн колючий.

Памятники природы 

Многие территории Ростовской области, занятые байрачными лесами отнесены к памятникам природы.

В Белокалитвинском районе к памятникам природы, занятыми байрачными лесами относятся:
 Урочище «Чёрная балка» с байрачным и пойменным лесом, сочетанием сообществ зональной и петрофильной степной растительности.
 Урочище «Филькино».

В Верхнедонском районе к памятникам природы относятся:
 Белогорское урочище c естественным байрачным лесом и краснокнижными растениями.
 Урочище «Донецкое», представляющее собой естественный байрачный лес. В урочище растут преимущественно дуб черешчатый, клён полевой, липы сердцевидные.
 Урочище «Карпов лес» со сложной дубравой как естественного, так и искусственного происхождения.
В Кашарском районе к памятникам природы относятся:

 Урочище «Песчано-Церковное» представляющее собой балочную систему с пологими склонами, с байрачным лесом. В лесу урочища проирзрастают: дуб черешчатый,
ясень зелёный, клён полевой, фрагментами степной растительности.
В Константиновском районе к памятникам природы относятся:
 Балка Дубовая с байрачным лесом, ковыльной степью.
В Миллеровском районе к памятникам природы относятся:
 Урочище «Лесково», представляющее собой сочетание пойменного и байрачного как естественного, так и искусственного происхождения.
В Мясниковском районе к памятникам природы с байрачным лесом относятся:
 Тузловские склоны представляют собой фрагменты байрачных лесов на склонах коренного берега реки Тузлов. Склоны реки с байрачным лесом имеют богатую флору. Здесь растут очень редкие лесные виды растений, так как ветреница лесная и др., 12 видов растений, занесённых в Красную книгу Ростовской области.
В Чертковском районе к памятникам природы относятся:
 Урочище «Веденеево» с сочетанием дубрав, байрачного леса и лесных опушек. Здесь встречается около 15 видов редких растений, занесённых в Красную книгу Ростовской области.
В Усть-Донецком районе к памятникам природы относятся:
 Раздорские склоны на высоком берегу реки Дон с островками байрачных лесов.

Примечания

Литература 
 Нагорный Б. А. География Ростовской области. Ростов-на-Дону, 1985.-96 с.
 Буркина Т. М. Растительный мир донского края. Ростов-на-Дону: ООО «Тера Принт», 2008.-160 с., ил. ISBN 978-5-903286-25-6

Ссылки 
 Памятники природы
 Заповедные места
 Лесные ресурсы

Леса Ростовской области
Верхнедонской район
Миллеровский район
Тарасовский район
Чертковский район